Здесь представлен список военных кампаний, битв, сражений и операций Второй мировой войны.

Западноевропейский театр 
Западноевропейский театр военных действий Второй мировой войны (1939—1945) — военные и боевые действия, проходившие на театре военных действий во время Второй мировой войны в Западной Европе и Атлантике.

 Странная война
 Саарская наступательная операция (7 — 16 сентября 1939)

 Датско-норвежская операция
 Норвежская кампания (9 апреля — 10 июня 1940)
 Инцидент с «Альтмарком» (16 февраля 1940)
 Битва при Нарвике (9 апреля — 8 июня 1940)
 Битва за Тронхейм (9 апреля 1940)
 Битва за Ондалснес (19 апреля — начало мая 1940)
 Бой в Норвежском море (8 июня 1940)
 Операция «Гонтлет» (25 августа — 3 сентября 1940)
 Датская операция (9 апреля 1940)
 Операция «Валентина» (13 апреля 1940)
 Операция «Форк» (10 мая 1940)
 Французская кампания
 Голландская операция (10 — 14 мая 1940)
 Битва при Маастрихте (10 мая 1940)
 Битва за Гаагу (10 мая 1940)
 Битва при Греббеберге (11 — 13 мая 1940)
 Битва при Афслёйтдейке (12 — 14 мая 1940)
 Битва за Роттердам (14 мая 1940)
 Бельгийская операция (10 — 28 мая 1940)
 Десант на форт Эбен-Эмаль (10 — 11 мая 1940)
 Битва при Анню (12 — 14 мая 1940)
 Битва при Жамблу (14 — 15 мая 1940)
 Битва за Францию (10 мая — 22 июня 1940)
 Бомбардировка Фрайбурга (10 мая 1940)
 Битва при Седане (12 — 15 мая 1940)
 Битва при Аррасе (21 мая 1940)
 Осада Кале	(24 — 26 мая 1940)
 Битва за Дюнкерк (26 мая — 4 июня 1940)
 Операция «Динамо» (26 мая — 4 июня 1940)
 Битва при Лилле (28 — 31 мая 1940)
 Бомбардировки Марселя (1 и 21 июня 1940)
 Итальянское вторжение во Францию (10 — 25 июня 1940)
 Битва за Британию
 Лондонский блиц (7 сентября 1940 — 21 мая 1941)
 День битвы за Британию (15 сентября 1940)
 Гринок Блиц (6 — 7 мая 1941)
 Бомбардировки Ковентри
 Бомбардировка Мангейма (16 — 17 декабря 1940)
 Бомбардировки Манчестера (22 — 24 декабря 1940)
 Битва за Атлантику
 Битва у Ла-Платы (13 декабря 1939)
 Операция «Цербер» (11 — 13 февраля 1942)
 Сражение в Датском проливе (24 мая 1941)
 Потопление Бисмарка (27 мая 1941)
 Операция «Цербер» (11 — 13 февраля 1942)
 Битва в заливе Святого Лаврентия (май 1942 — ноябрь 1944)
 Операция «Вундерланд» (16 августа 1942)
 Расстрел каравана судов у острова Матвеев (17 августа 1942)
 Бой в Баренцевом море (31 декабря 1942)
 Бой у Нордкапа (26 декабря 1943)

 Битва у Ла-Платы
 Битва за Карибы
 Нападение на Арубу
 
 
 Битва в заливе Святого Лаврентия
 
 Инцидент с «Альтмарком»
 Конвой SC 7
 
 
 
 Сражение в Датском проливе
 
 Действие 27 марта 1942
 
 Конвой PQ-17
 
 Бой в Баренцевом море
 Бой у Нордкапа
 Операция «Тирдроп»
 
 Бой у острова Уэссан (1944)
 
 
 

 
 Операция «Цербер»
 
 Вторжение в Данию и Норвегию (9 апреля — 10 июня 1940)
 Датская операция (9 апреля 1940)
 Норвежская операция
 Битва за Дрёбак[en] (9 апреля 1940)
 Бой у Лофотенских островов[en] (9 апреля 1940)
 Битва за Домбас[en] (14 — 19 апреля 1940)
 Намсусская кампания[en] (апрель — начало мая 1940)
 Битва за крепость Хегра[en] (15 апреля — 5 мая 1940)
 Битва при Нарвике (9 апреля — 8 июня 1940)
 Битва за Гратанген[en] (23 — 25 апреля 1940)
 Вторжение в Исландию (10 — 19 мая 1940)
 Операция «Клеймор»[en] (4 марта 1941)
 Операция «Стрельба из лука» (27 декабря 1941)
 Операция «Цитронелла» (8 сентября 1943)
Вторжение во Францию (10 мая — 25 июня 1940)

 
 Голландская операция (1940)
 
 
 
 
 
 
 
 Бомбардировка Роттердама
 Бельгийская операция (1940)
 Десант на форт Эбен-Эмаэль
 Битва при Анню
 
 
 Битва при Аррасе (1940)
 
 Осада Кале (1940)
 
 Битва за Дюнкерк
 Итальянское вторжение во Францию
 Битва за Британию (10 июля — 31 октября 1940)

 
 
 День битвы за Британию
 Лондонский блиц
 Высадка в Нормандии (6 июня — 25 августа 1944)

 Операция «Нептун»
 Операция «Тонга»
 Штурм Мервильской батареи
 
 Омаха-бич
 Пляж «Юта»
 Пляж Сорд
 Пляж «Джуно»
 Пляж «Голд»
 
 Битва за Шербур
 Битва за Кан
 Операция «Перч»
 Бой у Виллер-Бокажа
 Битва за Кан
 
 Операция «Эпсом»
 
 Операция «Чарнвуд»
 
 
 
 
 Битва за Веррьерский хребет
 Операция «Кобра»
 
 Операция «Блюкот»
 
 Операция «Люттих»
 Операция «Трактэбл»
 Высота 262
 Фалезская операция
 Битва за Брест (Франция)
 Освобождение Парижа
 Операция Драгун (15 августа 1944)
 Прорыв линии Зигфрида (25 августа — 16 декабря 1944)

 
 
 
 
 
 Голландская операция (1944)
 Битва за Арнем
 
 Битва в Хюртгенском лесу
 
 Битва за Ахен
 Битва на Шельде
 
 
 Наступление в Арденнах (16 декабря 1944 — 25 января 1945)

 
 
 
 
 Бастонское сражение
 Операция «Боденплатте»
 Эльзасско-Лотарингская операция
 
 Кольмарская операция
 Центрально-Европейская операция

 Маас-Рейнская операция (8 февраля — 10 марта 1945)
 Рейнская операция
 Рейнская воздушно-десантная операция
 Рурская операция
 Операция Андертоун

Восточноевропейский театр 

 Советско-финская война (1939-1940) (30 ноября 1939 — 30 марта 1940)
 Операция Барбаросса (22 июня — 30 сентября 1941)
 Оборона Брестской крепости (22 июня — 30 июня 1941)
 Белостокско-Минское сражение (22 июня — 30 июня 1941)
 Приграничные сражения в Молдавии (22 июня — 26 июля 1941)
 Разеньяйское сражение (23 июня — 27 июня 1941)
 Битва за Дубно-Луцк-Броды (1941) (26 июня — 30 июня 1941)
 Витебское сражение (6 июля — 16 июля 1941)
 Моонзундская оборонительная операция (6 сентября — 22 октября 1941)
 Таллинская оборона (1941) (10 июля — 28 августа 1941)
 Новгородско-Чудская операция (10 июля — 30 сентября 1941)
 Смоленское сражение (1941) (10 июля — 10 сентября 1941)
 Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция (27 июля — 28 сентября 1941)
 Киевская операция (1941)
 Битва под Уманью
 Оборона Одессы
 Оборона Севастополя (1941—1942)
 Первая битва за Харьков
 Советско-финская война (1941-1944) (25 июня 1941 — 19 сентября 1944)
 Оборона Заполярья (29 июня 1941 — 29 октября 1944)
 Блокада Ленинграда (30 сентября 1941 — 27 января 1944)
 Московская битва (1941—1942) (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942)
 Битва за Ростов-на-Дону (5 ноября — 2 декабря 1941)
 Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 — 15 мая 1942)
 Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943)
 Вторая Битва за Харьков (12 мая — 29 мая 1942)
 Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943)
 Сталинградская битва (17.07.1942 — 2 февраля 1943)
 Третья битва за Харьков (19 февраля — 14 марта 1943)
 Курская битва (4 июля — 23 августа 1943)
 Смоленское сражение (1943) (7 августа — 2 октября 1943)
 Битва за Днепр (24 августа — 23 декабря 1943)
 Днепровско-Карпатская операция (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944)
 Крымская наступательная операция (8 апреля — 12 мая 1944)
 Выборгско-Петрозаводская операция (10 июня — 9 августа 1944)
 Операция Багратион (22 июня — 29 августа 1944)
 Львовско-Сандомирская операция (13 июля — 29 июля 1944)
 Ясско-Кишинёвская операция (20 августа — 29 августа 1944)
 Прибалтийская операция (4 сентября — 24 ноября 1944)
 Лапландская война (15 сентября — 8 октября 1944)
 Белградская операция (28 сентября — 20 октября 1944)
 Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 1945)
 Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945)
 Восточно-Прусская операция (1945) (13 января — 25 апреля 1945)
 Восточно-Померанская операция (10 февраля — 4 апреля 1945)
 Венская наступательная операция (16 марта — 15 апреля 1945)
 Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945)
 Пражская операция (6 мая — 11 мая 1945)

Средиземноморский театр 
 Битва за Средиземноморье (10 июня 1940 — 17 августа 1943)
 Северо-Африканская кампания (11 июня 1940 — 15 мая 1943)
 Битва за Мальту (11 июня 1940 — 15 августа 1943)
 Захват Албании, Греции и Югославии
 Итало-греческая война (28 октября 1940 — 6 апреля 1941)
 Вторжение в Югославию (6 апреля — 17 апреля 1941)
 Второе вторжение в Грецию (6 апреля — 30 апреля 1941)
 Критская операция (1941) (20 мая — 1 июня 1941)
 Иракская кампания (18 апреля — 30 мая 1941)
 Сирийско-Ливанская операция (8 июля — 14 июля 1941)
 Иранская операция (25 августа — 17 сентября 1941)
 Операция Торч (8 ноября 1942)
 Тунисская кампания (17 ноября 1942 — 13 мая 1943)
 Итальянская кампания (1943-1945) (9 июля 1943 — 2 мая 1945)
 Додеканесская операция (8 сентября — 22 ноября 1943)

Африканский театр 
 Западно-Африканская кампания (10 июля — 12 ноября 1940)
 Восточно-Африканская кампания (3 августа 1940 — 27 ноября 1941)
 Битва за Мадагаскар (5 мая — 6 ноября 1942)

Тихоокеанский театр военных действий 
 Японо-китайская война (1937—1945)
 Нападение на Пёрл-Харбор (7 декабря 1941)
 Таиландская операция (8 декабря 1941)
 Малайская операция (8 декабря 1941 — 31 января 1942)
 Гонконгская оборона (8 декабря — 25 декабря 1941)
 Филиппинская операция (8 декабря 1941 — 8 мая 1942)
 Битва за остров Уэйк (8 декабря — 23 декабря 1941)
 Операция в Голландской Ост-Индии (14 декабря 1941 — 1 марта 1942)
 Бирманская кампания (январь 1942 — июль 1945)
 Новогвинейская кампания (январь 1942 — август 1945)
 Кампания на Соломоновых островах (январь 1942 — август 1945)
 Сингапурская оборона (8 февраля — 15 февраля 1942)
 Тиморская операция (19 февраля 1942 — 10 февраля 1943)
 Рейд в Индийский океан (31 марта — 10 апреля 1942)
 Сражение в Коралловом море (4 мая — 8 мая 1942)
 Битва за Мидуэй (4 июня — 6 июня 1942)
 Алеутская операция (3 июня 1942 — 15 августа 1943)
 Гилберта-Маршалловская операция (19 ноября 1943 — 10 февраля 1944)
 Марианско-палауская операция (июнь — ноябрь 1944)
 Филиппинская операция (1944—1945)
 Борнейская операция (1 мая — 1 июля 1945)
 Битва за Иводзиму (19 февраля — 26 марта 1945)
 Битва за Окинаву (1 апреля — 23 июня 1945)
 Советско-японская война (9 августа — 2 сентября 1945)
 Маньчжурская операция (1945)
 Южно-Сахалинская операция (1945)
 Сэйсинская операция (1945)
 Десант в порт Юки
 Расинский десант
 Курильская десантная операция

Примечания

Ссылки 
 Павел Густерин. О дате начала Второй мировой войны  // ЦентрАзия.

Списки:Вторая мировая война
Списки сражений